Daggett, en Californie ;
 Daggett,  une ville fantôme, du comté de Carroll en Illinois, aux États-Unis ;
 le col Daggett, au Nevada ;
 le comté de Daggett, dans l'Utah.

 Aaron Smith Daggett (1837-1938) est, à sa mort, le dernier survivant de la guerre de Sécession
 Rufus Daggett (1833-1912), général de la guerre de Sécession.
 Timothy Daggett (né en 1962), gymnaste artistique américain.